У китайській мові:
 Мова Юе (Кантонська мова) — група діалектів китайської мови
 Юе (царство) — значна країна на півдні Китаю періодів Чуньцю та Чжаньго

У французькій мові:
 Юе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер
 Юе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер
 Крістобаль Юе, хокеїст. Див. також :en:Huet.